В одиночному розряді тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 
  Діанне Фромгольтц (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sunsmart Victorian Open